Tunesisch voetbalelftal (mannen)
 Tunesisch voetbalelftal (vrouwen)